Карл Петерсон Петерсон, Карл Александрович (1819—1875) — русский морской офицер и дипломат
 Петерсон, Карл Александрович (1811—1890) — русский поэт и переводчик
 Петерсон, Карл Андреевич (; 1877—1926) — советский государственный, военный и партийный деятель
 Петерсон, Карл Михайлович (; 1828—1881) — русский математик, геометр.